

Persone

Lustig
 Alessandro Lustig Piacezzi – medico, anatomista ed anatomopatologo italiano
 Alvin Lustig – grafico, tipografo e designer statunitense
 Arnošt Lustig – scrittore ceco
 Branko Lustig – produttore cinematografico croato
 Erez Lustig – cestista israeliano
 Jacqueline Lustig – attrice argentina
 John Lustig – autore di fumetti statunitense
 Mikael Lustig – calciatore svedese
 Victor Lustig – criminale e truffatore ceco
 William Lustig – regista cinematografico, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense

Opere musicali
 Der Lustige Krieg Marsch – Marcia di Johann Strauss (figlio).
 Die lustige Witwe – operetta di Franz Lehár.